Рибера Бока Чика има више значења:

 Рибера Бока Чика (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Рибера Бока Чика (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику